Ифилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айфил, Гвен (1955—2016) — американский журналист, телеведущая и писатель.
 Ифилл, Пол (род. 1979) — барбадосский футболист английского происхождения.